Sebestyén Mihály (1839–1928) kúriai bíró, kúriai elnök
 Sebestyén Mihály (1893–1977) színész, színházigazgató
 Sebestyén Mihály (1947) erdélyi művelődéstörténész, könyvtáros, író